Гниломедово — деревня в Пронском районе Рязанской области России, входит в состав Погореловского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 4 км на юго-запад от центра поселения посёлка Погореловский и в 14 км на юго-восток от райцентра рабочего посёлка Пронск.

История 

На месте нынешней деревни в XIX веке существовало село Алабино и деревня Гниломедово.

Алабино в качестве деревни упоминается в платежных книгах 1628 и 1629 годов. По окладным книгам 1676 года Алабино уже значится селом с церковью Николая Чудотворца. Каменная церковь в честь святого Николая с приделами св. апостола Андрея Первозванного и св. мученицы царицы Александры построена в 1765 году владельцем Андреем Ивановичем Бурцевым. В состав прихода входили село с 28 дворами, деревни Гниломедова с 36 дворами, Алабинские выселки с 32 дворами, Долгая с 55 дворами, Вязовка с 8 дворами, Долговские выселки с 24 дворами и Любимовка с 26 дворами, в которых числилось мужчин — 723, женщин — 779.  

В XIX — начале XX века село входило в состав Архангельской волости Пронского уезда Рязанской губернии. 

С 1929 года село являлось центром Гниломедовского сельсовета Пронского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Погореловского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
Близ деревни находится недействующая Никольская церковь (1765).

Примечания 

Населённые пункты Пронского района